Абу аль-Хаттар аль-Хусам ібн-Дарар аль-Кальбі (‎‎‎ д/н — 747) — валі Аль-Андалуса у 743—745 роках.
 Анбаса ібн-Сухайм аль-Кальбі (‎ д/н — 726) — 7-й валі Аль-Андалуса у 721—726 роках.
 Яґ'я ібн-Салама аль-Кальбі (‎, д/н — після 728) — 9-й валі Аль-Андалуса у 726—728 роках.